Roku peut désigner :
 Roku, un personnage de la série Avatar, le dernier maître de l'air ;
 , une société américaine qui produit des lecteurs de streaming dont le Roku  et qui a lancé en 2017 un service de streaming,  ;
 roku (), numéro 6 en japonais.